Welcome to the Pleasuredome désigne une chanson et un album du groupe Frankie Goes to Hollywood :
 Welcome to the Pleasuredome, l'album ;
 Welcome to the Pleasuredome, la chanson.